Gminy w USA:
 Lycoming (ang. Lycoming Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lycoming (ang. Lycoming County) – w stanie Pensylwania
Przedsiębiorstwa:
 Lycoming – amerykańska wytwórnia silników lotniczych